Монегашки се може односити на:

  (монегашки језик)
 Моначани (Монегаши)
 Монако

Види још 

 Моначански
 Монежански